Cuarta Manzana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuarta Manzana, Veracruz, ort, Zacualpan, 
 Cuarta Manzana, Hidalgo, ort, Alfajayucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar